Ящеротазові (Saurischia) (від , саурос — «ящірка» і , ісхіон — «стегнове з'єднання») — один з двох рядів (гілок) динозаврів. В 1888 Гарі Сілей (Harry Seeley) поділив динозаврів на два великі ряди, базуючись на структурі їхнього таза. Ящеротазові відрізняються від птахотазових динозаврів збереженням конфігурації тазових кісток, притаманної їхнім предкам. Всі хижі динозаври (тероподи і гереразаври) є ящеротазовими, як і одна з двох великих гілок рослиноїдних динозаврів, завроподоподібних. Проте деякі вчені вважають, що гереразаври утворюють окрему гілку ящеротазових (інші відносять їх до тероподів, ще інші — до базальних динозаврів), а тероподів і завроподоподібних інколи включають до клади Eusaurischia. У кінці крейдового періоду (в ході Крейдового вимирання) всі птахотазові і більшість ящеротазових динозаврів (окрім птахів) вимерли.

Родовід ящеротазових відділився від птахотазових в пізньому тріасовому періоді, і зберігав тристоронню структуру таза, з лобковою кісткою, спрямованою вперед, допоки деякі розвинуті форми групи манірапторів не змінили її, подібно до птахотазових. Птахотазові розвинули нову будову таза, з каудально повернутою лобковою кісткою, паралельно з сідничною кісткою, часто також з напрямленим вперед виростком, що дає чотиристоронню структуру. Ця тазова структура подібна до такої у птахів, (звідки назва «птахотазові», а «ящеротазові» відповідно мають таз схожий на такий у плазунів). Проте швидше за все, сучасний пташиний таз виник у птахів саме від ящеротазових тероподів в юрському періоді.

Поки Сілейова класифікація зазнавала випробування часом, є теорія меншини, вперше популяризована Робертом Бекером в «Динозавровій єресі», що відділяє тероподів до окремої групи і розміщує дві великі групи рослиноїдних динозаврів (завроподоподібних і птахотазових) разом в окремій групі під назвою Phytodinosauria («рослинні динозаври») (Бекер), або Ornithischiformes («Птахотазоподібні», Купер).

Таксономія 
 Надряд Динозаври (Dinosauria)
 Ряд Ящеротазові (Saurischia)
 ?Agnosphitys
 ?Eoraptor
 Guaibasaurus
 ?Teyuwasu
 ?Інфраряд Herrerasauria
 Підряд Sauropodomorpha
 Інфраряд Prosauropoda
 Інфраряд Sauropoda
 Підряд Theropoda
 Надродина Coelophysoidea
 Інфраряд Ceratosauria
 Клада Tetanurae
 Надродина Megalosauroidea
 Інфраряд Carnosauria
 Клада Coelurosauria
 Надродина Tyrannosauroidea
 Інфраряд Deinonychosauria
 Інфраряд Ornithomimosauria
 Інфраряд Oviraptorosauria
 Інфраряд Segnosauria

Кладограма по Weishampel et al., 2004:

Кладограма по Мартінесу 2011:

Примітки

Посилання 
 The Saurischian Dinosaurs 
 Palaeos

Ящеротазові
Динозаври